Jaroszlav, ősi szláv keresztnév, történelmi nevek esetében gyakran Jaroszláv, Jaroslav, vagy Jarosław
 Csehország
 Jaroslav, település a Pardubicei járásban
 Jaroslav, Javornice településrésze a Rychnov nad Kněžnou-i járásban